A Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental (ABPMC) é uma entidade que foi fundada em 4 de novembro de 1991, substituindo a Associação Brasileira de Análise do Comportamento (ABAC). Tem como objetivo congregar psicólogos, pesquisadores, professores e estudantes de psicologia interessados no desenvolvimento científico e tecnológico da terapia comportamental, terapia cognitivo-comportamental, medicina comportamental e análise do comportamento.

A ABPMC tem, aproximadamente, 1500 sócios distribuídos por quase todos os estados do Brasil, e ainda cerca de 11.000 participantes, de áreas diversas (pesquisadores, professores, profissionais aplicados e estudantes de psicologia e medicina) contribuindo com a instituição. A associação tem sua sede localizada na cidade de Brasília mas, em função de determinação estatutária, a diretoria se renova a cada dois anos, tendo já alterado seu local de influência direta com as sucessivas diretorias nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas(SP),Londrina(PR), e entre 2013 e 2014, estará sendo comandada em Fortaleza (CE). Entre seus principais nomes de influência estão o Prof. Dr. Roberto Alves Banaco e Bernard Pimentel Rangé.

Entre as principais propostas apresentadas pela ABPMC, encontram-se:
1. Promover o desenvolvimento da psicologia e da medicina comportamental em seus fundamentos científicos, práticas e princípios éticos.
2. Promover o desenvolvimento da psicologia comportamental como profissão.
3. Defender os interesses ligados à psicologia comportamental, a medicina comportamental e outras áreas de estudo comportamentais aplicados.
4. A valorização do ser humano e seus direitos, especialmente relativos à saúde.
5. Promover e facilitar a cooperação entre os interessados nas áreas da psicologia, a medicina comportamental e outras áreas relacionadas.

A ABPMC realiza ainda encontros anuais para a divulgação e discussão de trabalhos realizados por sócios e não-sócios. As publicações Comportamento em Foco e Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva, avaliadas com nota máxima pela Capes, são fruto dos encontros e incentivadas pela ABPMC, colaborando com a circulação do conhecimento na área. Ainda em fase de desenvolvimento, a instituição vem firmando contato com diversas entidades semelhantes no mundo hispanoparlante, iniciando os contatos de mutualidade com a ''Asociación Latinoamericana de Análises y Modificación del Comportamiento y psicologia Cognitivo-Conductual (ALAMOC). É interessante ressaltar também que a ABPMC tem representado analistas do comportamento em associações e eventos científicos da Psicologia e junto a outras comunidades científicas, tais como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Sociedade Brasileira de Psicologia (SBP) e Conselho Regional de Psicologia (CRP).

A ABPMC também se notabiliza pela prestação de serviços à comunidade, como palestras e workshops sobre temas de interesse público, contribuindo há mais de 20 anos para a expansão e a divulgação da Análise do Comportamento, da medicina comportamental e da psicologia cognitivo-comportamental no Brasil.

Ligações externas
 Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental (ABPMC)

Comportamento
Psicoterapia
Associações médicas do Brasil
Behaviorismo